72 horas...Y Valencia fue la ciudad es un documental que narra cómo el fenómeno que situó a la ciudad de Valencia en la vanguardia social y musical de estas décadas, y que degeneró en la ruta del bakalao. El filme del realizador Oscar Montón, y del productor Juan Carlos García, Texas Rangers Producciones, recoge imágenes inéditas grabadas en estas discotecas para "realizar un homenaje a la noche valenciana" y acabar con el tópico de "marginalidad que se le ha adjudicado". El origen del proyecto son las imágenes que durante la época de eclosión de la denominada ruta del bakalao grabó con una productora propia (Texas Rangers Producciones) en los locales de ocio más populares, como Spook Factory, ACTV, Puzzle, N.O.D., Barraca o Chocolate, entre otros. Se trata de escenas que muestran la otra cara del fenómeno "cultural de vanguardia", alejada del recuerdo de las drogas y el peligro en las carreteras. 

El título 72h hace referencia al tiempo que los aficionados a la música podían pasar sin descanso en las mundialmente famosas discotecas valencianas de los años 80 y 90.

Después de editar el documental, salió al mercado un DVD acompañado de un doble CD recopilatorio editado por una prestigiosa discográfica nacional (Blanco y negro Music) con la banda sonora de aquellos años, a través de las canciones de casi una treintena de artistas y grupos de la época como The Waterboys, Alien Sex Fiend, Xymox, Front 242, The Fuzztones, Megabeat, Chimo Bayo, Interfront o Nitzer Ebb, llegando al número 1 de ventas de DVD en la FNAC y al número 39 en las listas de ventas nacionales.

El guion de documental fue finalista en el Concurso Fundación Autor 2005 SGAE. Además, el documental fue finalista en los festivales Documenta Madrid 2008, en el In-edit 2007 y en la Mostra de València-Cinema del Mediterrani 2007,. Asimismo, también se proyectó con gran éxito en varias salas de la Comuniad Valenciana.

Argumento e Historia 
A través de los testimonios de casi una treintena de entrevistados, Óscar Montón y Juan Carlos García Texas Rangers Producciones, ilustran este período. Entre esos protagonistas de aquellos años, que narran en exclusiva sus vivencias, destacan personajes relevantes como los cantantes Loquillo o Enrique Bunbury, el diseñador Francis Montesinos, o los discjockeys Kike Jaén, Fran Lenaers o Carlos Simó.

'72h... Y Valencia Fue La Ciudad', abarca desde el origen del fenómeno hasta su desaparición; desde el porqué de su denominación hasta su influencia en el resto de España, sin olvidar otros aspectos tan importantes como la alarma social que creó debido al uso de drogas lúdicas, a los horarios o al peligro de las carreteras. Se trata de un documento único, por el material de archivo videográfico utilizado, inédito, y por estar lleno de matices. Abarca desde el origen del fenómeno, más vinculado al mundo artístico de lo que la gente cree, hasta su desaparición.

Ya han pasado casi 25 años desde que en la ciudad de Valencia se inició un fenómeno único en Europa y que incluso su repercusión traspasó fronteras. Nunca antes se entendió mejor el arte y la fiesta.

Un fenómeno que consiguieron las discotecas valencianas y terminó congregando a miles de personas de todo el territorio nacional y del extranjero, y que popularmente fue conocido como “La Ruta a Valencia”. Y la banda sonora de este fenómeno, la música que lo acompañó formando un binomio indivisible, creó un estilo nuevo y propio llamado “Sonido Valencia”. Forjado por el buen hacer en la selección musical y en las mezclas de los DJ’s valencianos y posteriormente también por la aportación de la producción musical propia.

Este DOBLE CD + DVD DOCUMENTAL es un homenaje a todos aquellos que vivieron, disfrutaron e hicieron posible aquellos maravillosos años. Al igual que acercarlo e informar a las nuevas generaciones que tanto han oído hablar de “La Ruta”.

El CD1 es ochentero y podemos encontrar dos de los estilos fundamentales de los primeros años que fraguaron el Sonido Valencia, EBM y POP. Incluye temas de iconos del EBM como Front 242 y su “Commando Remix”, Nitzer Ebb con el exclusivo Mix The Industry Vs The Ebb Mix del tema “Lightning man” o el atemporal “Dead eyes opened” de los australianos Severed Heads. Himnos instrumentales indiscutibles como la new age “Poem without words part II” de Anne Clark o Snake Corps con “This is a seagull” y grandes joyas no recopiladas anteriormente como el piel de gallina “The Pan within” de Waterboys o la extended version de “The drowning man” de The Hollow Men entre otros.

Ampliar EL CD2 está centrado en los 90’s, con temas de claro enfoque dancefloor. Desde Bélgica dos genios de la producción como Emmanuel Top y Bruno Sanchioni con su proyecto Plexus y la definitiva “Autoshutter”, el holandés Orlando Voorn venerado por el sonido Detroit con su siempre actual Format 1 “Solid Session”, la división italiana con los conocidos Datura y Ramírez, el toque alemán con Blind Vision “Dont look at me”. Y no podían faltar artistas de la tierra que ayudaron a engrandar mucho más el Sonido Valencia y que su reconocimiento fue internacional. Por un lado el famoso Chimo Bayo y su primer crossover “Así me gusta a mi” y los puristas y genuinos Interfront / Megabeat con los inolvidables “Strange” y “Es imposible no puede ser”.

Temas y datos de publicación 
72 Horas : La Ruta A Valencia

Sello: Blanco Y Negro (2) – MXCD-1747 (CD)

Formato: 2 × CD, Compilation DVD, DVD-Video 

País: Spain

Fecha: 2 de mayo de 2008

Género: Electronic

Estilo: Industrial, EBM, Techno, Krautrock, Synth-pop, New Beat

Pistas

Compañías, etc. 
 Copyright (c) – Blanco Y Negro Music, S.A.
 Manufactured By – GEMA O.D.

Créditos 
 Compiled By, Other [Concept] – Fernando Fuentes
 Film Director – Juan Carlos García (2), Óscar Montón
 Mastered By – Xavi Barranquero

Notas 
The DVD is a documentary of La Ruta a Valencia with images and interviews of djs, rrpps, clubs, parties, etc. 

Production: Eme Eme Videoproducciones. 

Coproduction: Texas Rangers Producciones. 

track CD1-8 remastered from vinyl

Código de Barras y Otros Identificadores 
 Barcode: 8421597052937
 Matrix / Runout (CD1): MXCD1747CD I #3
 Matrix / Runout (CD2): MXCD1747CD II #2
 Matrix / Runout (DVD): MXCD1747DVD $1
 Other (Depósito Legal): B-3124/08
 Rights Society: S.G.A.E.

Referencias

Enlaces externos 
 http://informativos.net/musica/documenta-madrid-08-72-horas-y-valencia-fue-la-ciudad_50223.aspx 
 http://www.20minutos.es/noticia/376346/0/ruta/bakalao/documental/
 http://www.valenciacity.es/articulos/sale/al/mercado/documental/72/horas/ruta/valencia
 http://www.mixside.com/dvd-doble-cd-72h…y-valencia-fue-la-ciudad-blanco-y-negro-music/
 http://lujuriasonora.blogspot.com.es/2009/11/72hy-valencia-fue-la-ciudad-documental.html
 Sitio web oficial.

Documentales con temática LGBT
Ruta Destroyer
Valencia
Ruta del Bakalao